Амбленві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 45 км на північний захід від Парижа, 80 км на південь від Ам'єна, 26 км на південь від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 663 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1761,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Амбленвіль на сайті французького Національного інституту географії
 Амбленвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Амбленвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза